Il singolare del Heineken Open 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Wilkison era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

John Alexander ha battuto in finale Russell Simpson 6-4, 6-3, 6-3.

Teste di serie

  John Alexander (campione)
  Russell Simpson (finale)
  Chris Lewis (semifinali)
  Phil Dent (primo turno)

 Rod Frawley (semifinali) 
 Brad Drewett (secondo turno) 
 Bernard Mitton (quarti di finale) 
 Jeff Simpson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1983